Феликс Галль (); () — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура  «». Чемпион мира в групповой гонке среди юниоров (2015).

Карьера

Достижения 

 2015
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Австрии — Групповая гонка (юниоры)
 2-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 4-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 1-й Trofeo Guido Dorigo (юниоры)
 3-й Tour du Pays de Vaud (юниоры)
 2018
 1-й  Чемпион Австрии — Групповая гонка 
 4-й Tour de Savoie Mont-Blanc — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация 
 6-й Grand Prix Priessnitz spa — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Истриан Спринг Трофи — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2 
 9-й Circuit des Ardennes — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
  Галль, Феликс  на FirstCycling
 Галль, Феликс  Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австрии